Крючко́в (Крючкова) — російське прізвище.

Крючков 
 Крючков Василь Дмитрович (1928—2017) — радянський та український політик.
 Крючков Віктор Григорович (1947) — український скульптор.
 Крючков Віктор Леонідович (1992—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крючков Володимир Олександрович (1924 — 2007) — голова КДБ СРСР в 1988—1991 роках.
 Крючков Георгій Корнійович (1929-2021) — український політик.
 Крючков Дмитро Васильович (1978) — народний депутат України 5-го скликання, брат Леоніда Крючкова.
 Крючков Костянтин Петрович (1939 — 1988) — радянський футболіст.
 Крючков Леонід Васильович (* 1979) — український бізнесмен, брат Дмитра Крючкова.
 Крючков Леонід Якович (1945) — український підприємець, керівник будівельної компанії «Стікон», лауреат Державної премії України в галузі архітектури, заслужений будівельник України, почесний громадянин Одеси.
 Крючков Микола Опанасович (1911 — 1994) — радянський кіноактор.
 Крючков Олег Митрофанович (1941 — 2001) — український залізничник.
 Крючков Юрій Семенович (1928—2015) — інженер-механік, вчений, історик, краєзнавець.

Крючкова 
 Крючкова Ганна Іванівна (? — 1999) — доярка колгоспу; Герой Соціалістичної Праці.
 Крючкова Катерина Іванівна (* 1949) — заслужений тренер Росії, тенісистка, майстер спорту СРСР .
 Крючкова Світлана Миколаївна (* 1950) — радянська, російська актриса, режисер. Народна артистка Росії (1991).

Див. також 
 Крючков (хутір)
 Крючково
Російські прізвища